Sibaganding (Pahae Julu), een plaats in Indonesië
Sibaganding (Girsang Sipangan Bolon), een plaats in Indonesië
Sibaganding (Bangun Purba), een plaats in Indonesië
Sibaganding (Garoga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing